Sloveniens PrvaLiMi 2011-12   var den 21. udgave af den øverste fodboldturneringen i Slovenien.  Turneringen  blev afviklet fra 16. juli, 2011 og blev afsluttet i 26.  maj, 2012.

Tabel

Målscorer

Kilder 

Fodboldsæson 2011-12
PrvaLiga 2011-12